Plaats in Indonesië
 Miji (Prajurit Kulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Miji (Kandis), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra